Albion Center ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Albion Center (Minnesota), im Wright County
 Albion Center (New York), im Oswego County